4 МИР Велико Търново (или 4 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Велико Търново.

Парламентарни избори

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Велико Търново, при 53,07 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Велико Търново, при 50,50 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Велико Търново, при 53,99 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Велико Търново, при 48,57 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Велико Търново, при 40,43 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Велико Търново
Област Велико Търново